Wilhelmstal ist der Name folgender Orte:

 Wilhelmstal (Deutsch-Ostafrika), heute Lushoto, Tansania
 Wilhelmstal (Grenzmark), bis 1937 Zielomischel, eine Gemeinde im Landkreis Meseritz, Brandenburg/Grenzmark Posen-Westpreußen, seit 1945: Zielomyśl in der Gmina Pszczew, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Wilhelmstal (Leichlingen), eine Hofschaft in der Stadt Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmstal (Namibia), eine Ansiedlung in der Region Erongo, Namibia
 Wilhelmstal (Radevormwald), ein Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmstal (Eckernförde), ein Stadtteil von Eckernförde
 Wilhelmstal ist der historische deutsche Name von Rudunki bei Zgierz in Polen

Siehe auch:

 Wilhelmsthal (Begriffsklärung)